Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1973 го́да () — 29-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1973
Футбол в СССР в 1973 году
1973 год в Латвии